Das Butlins Grand Masters 1984 war ein von der British Darts Organisation (BDO) organisiertes, zweitägiges Dartsturnier, das im Dezember 1984 im King’s Cabaret Theatre von Birmingham (England) ausgetragen wurde. Im Finale besiegte der Engländer Mike Gregory seinen Landsmann Bob Anderson (5:3).

Turnierplan

Weblinks 
 Butlins Grand Masters 1984. In: mastercaller.com, abgerufen am 9. Januar 2023.
 1984 Butlins Grand Masters. In: dartsdatabase.co.uk, abgerufen am 9. Januar 2023.
 Shocks Galore in Butlins Grand Masters. In: Butlins Holiday Magazine (Ausgabe 1985), S. 20 (online).

1984
Dartveranstaltung 1984